Wrightstown kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wrightstown (New Jersey)
Wrightstown (Wisconsin)